Мюд — многозначный термин:

 Мюд — посёлок в Аксубаевском районе Татарстана.
 МЮД — железнодорожный разъезд Октябрьской железной дороги в Кесовогорском районе Тверской области.
 МЮД — аббревиатура Международный юношеский день.
 МЮД — шахта в городе Кривой Рог.

См. также 
 Международный юношеский день